Ussowa ist der Familienname folgender Personen:

 Ljubow Dmitrijewna Ussowa (1921–2015), sowjetisch-weißrussische Architektin
 Maja Walentinowna Ussowa (* 1965), russische Eiskunstläuferin

siehe auch
Ussow